Вилю́й — топоним в России:

 Вилюй — река в Якутии и Красноярском крае;
 Вилюй — река в Свердловской области;
 Вилюй — посёлок в Свердловской области;
 «Вилюй» — проектируемая автомобильная дорога.